Опсада Задра може да се односи на следеће догађаје:
 Опсада Задра (998)
 Опсада Задра (1202)
 Млетачка опсада Задра (1345—1346)
 Опсада Задра (1809)
 Опсада Задра (1813)

Историја Задра